Fancher ist der Name folgender

Personen:
 Frederick B. Fancher (1852–1944), US-amerikanischer Politiker
 Hampton Fancher (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fancher (Illinois), im Shelby County
 Fancher (New York)
 Fancher (Wisconsin), im Portage County
 Fancher Township (Ramsey County, North Dakota)